Beldramma est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Elle apparait ensuite dans la Trilogie des Ombres puis dans La Quête d'Arkane.

Présentation 

On sait peu de choses sur Beldramma à part le fait qu'elle est le type même de l'opportuniste. On la surnomme parfois : "la Reine Noire". Tout comme Arkane et Audric, Beldramma s'est passionnée pour l'alchimie sous tous ses aspects. De la fabrication de potions aux créations artificielles, elle est aussi devenue douée dans tous les domaines. Mais contrairement aux deux autres, Beldramma n'a jamais été druide, c'est une ensorceleuse au passé obscur. En plus de la transmutation, elle s'est spécialisé aussi dans la nécromancie mais son but est uniquement de vaincre la mort. En effet, elle souhaite obtenir la beauté et la jeunesse éternelle en plus de l'immortalité, ce qui l'éloigne des nécromanciens "classiques" qui espèrent un jour devenir liche. C'est la raison pour laquelle elle s'est lancé dans l'alchimie espérant y trouver la solution. Elle est séduisante et sait parfaitement en faire usage. Tantôt alliée à Arkane et/ou Audric, tantôt leur ennemie, ce qui est sûr avec Beldramma c'est qu'elle est déterminée et imprévisible.

Compétences 

Les capacités de Beldramma semblent être un compromis entre celles d'Arkane et celles d'Audric. Elle sait manier l'épée courte, la masse, la rapière, la dague, le bâton, l'arbalète et l'arc court. Beldramma est une adepte de la toile d'ombre ce qui lui donne une maîtrise sur les ombres supérieure à celle d'Arkane. Elle est aussi agile et acrobate que ce dernier tout en étant presque aussi inventive qu'Audric. Douée aussi pour la séduction, les potions, connaissant les sorts de transmutations ainsi que ceux de nécromancie, elle peut être très dangereuse.

Beldramma : Roublard 4/Ensorceleuse 6/Mage Alchimiste 8 (Adepte des Ombres 7/Maître Alchimiste 1)

Voir aussi  
Beldramma fait beaucoup penser à des personnages comme Vampirella ou Morticia mais semble davantage avoir été inspiré par la comtesse de Cagliostro.

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction